Водно може бити:

 Водно (Пљевља)
 

или:

 Водно (планина)

или:

 Вила Водно